Volk und Welt bezeichnet

 den Verlag Volk und Welt
 die Sonntagsbeilage der Fränkischen Volkstribüne
 Volk und Welt – Deutschlands Monatsbuch, eine deutsche Zeitschrift
 Volk und Welt – Die politisch-philosophische Information
 Volk und Welt – Arbeitshefte für geschichtliche Gegenwartsfragen